L'oro di Sharpe (Sharpe's Gold) – romanzo di Bernard Cornwell del 1981
 Sharpe's Gold – film del 1995 diretto da Tom Clegg